John Strachan, o primeiro bispo anglicano de Toronto.
Gordon Strachan, um ex-jogador de futebol.
Rod Strachan, um ex-nadador dos Estados Unidos.
Desambiguação